De 15 kilometer massastart voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op vrijdag 18 februari 2022 in het Zhangjiakou Biathlon Centre nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Fransman Martin Fourcade.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen massastart